Triumph Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Triumph Township (Nebraska)
 Triumph Township (North Dakota)
 Triumph Township (Pennsylvania)